Луций Афраний (Lucius Afranius) е име на:

 Луций Афраний (поет) (* 150 пр.н.е.), римски поет на комедии
 Луций Афраний (консул) (112-46 пр.н.е.), римски военачалник, консул 60 пр.н.е.